Николай Рыкачёв:
 Рыкачёв, Николай Александрович (1832—1891) — российский журналист, контр-адмирал ВМФ России.
 Рыкачёв, Николай Степанович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9562; 28 декабря 1854.